Plijew ist der Familienname folgender Personen:

 Issa Alexandrowitsch Plijew (1903–1979), sowjetischer Militärkommandeur
 Konstantin Igorewitsch Plijew (* 1996), russischer Fußballspieler
 Saurbek Igorewitsch Plijew (* 1991), russischer Fußballspieler